Цитлядзев — фамилия:

 Цитлядзев, Георгий Павлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 5 мая 1878.
 Цитлядзев, Павел Александрович — Георгиевский кавалер; поручик; № 2441 (1074); 23 октября 1812.